Магомед Алиомарович Алиомаров (29 мая 1952, Тлярош, Чародинский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 13 мая 2020 Махачкала, Дагестан, Россия) — советский борец, советский и российский тренер по борьбе, главный тренер женской сборной России по борьбе (2019—2020). Заслуженный тренер России.

Биография 
После завершения спортивной карьеры борца вольного cтиля перешёл на тренерскую работу в ДСО «Урожай» в Махачкале и уже в 37 лет в 1989 году за успехи в подготовке мастеров был удостоен звания заслуженного тренера РСФСР. В разное время работал в федерациях борьбы Дагестана и Азербайджана. Впечатляющих успехов добился и как главный тренер женской сборной Азербайджана по вольной борьбе, которую покинул после Олимпийских игр 2012 года. С февраля 2019 года в качестве и. о. главного тренера возглавлял женскую сборной России, заменив на этом посту провального Юрия Шахмурадова. И с его появлением — после нескольких лет регресса — команда сразу же преобразилась: на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане были завоеваны 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали, а на чемпионате Европы 2020 года в Риме российские девушки выиграли неофициальный командный зачёт, завоевав: 4 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Скончался 13 мая 2020 года в Махачкале от последствий коронавируса, последние дни жизни находился в больнице и был подключён к аппарату ИВЛ.

Известные воспитанники 
 Эдишерашвили, Георгий — чемпион Европы;
 Мусаев, Бейбулат Зайналович — призёр чемпионатов Европы;

Примечания

Ссылки 
 Канаев М.  Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Борцы СССР
Тренеры СССР по борьбе
Тренеры России по борьбе
Умершие от COVID-19 в России